LGV est un sigle qui peut désigner :
 En Français 
 ligne à grande vitesse, une ligne ferroviaire construite spécialement pour permettre la circulation de trains à grande vitesse ;
 lymphogranulome vénérien, une infection sexuellement transmissible.

 En anglais  
 Large goods vehicle (signifiant en français, poids lourd), un véhicule routier de plus de  de poids total autorisé en charge ;